Sibila de Cléveris puede estar haciendo referencia a:

 Sibila de Cléveris (1512-1554), hija de Juan III de Cléveris casada con Juan Federico I de Sajonia.
 Sibila de Cléveris (1557-1627) hija Guillermo V de Cléveris casada con Carlos de Austria-Belzar.